Петрово Село може да се односи на:

 Петрово Село (Кладово), насеље у општини Кладово, Србија
 Петрово Село (Призрен), насеље у општини Призрен, КиМ, Србија
 Петрово Село (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Петрово Село (Рекаш), насеље са српском мањином у општини Река, Румунија
 Петрово Село (Дубровник), насеље града Дубровника, Хрватска

или:
 Бачко Петрово Село, насеље у општини Бечеј, Војводина, Србија
 Барањско Петрово Село, насеље у општини Петловац, Хрватска
 Личко Петрово Село, насеље у општини Плитвичка Језера, Хрватска
 Старо Петрово Село, насеље и седиште истоимене општине у Хрватској